ICN kan syfta på:

ICN – det formella regelverk som styr den vetenskapliga namngivningen av växter, svampar och alger, se International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants
 ICN – IATA:s kod för Incheons internationella flygplats
 ICN Business School - paneuropeisk handelshögskola
 International Council of Nurses